Ein Brunnen der Völkerfreundschaft befindet sich 
 auf dem Alexanderplatz in Berlin, siehe Brunnen der Völkerfreundschaft (Berlin)
 auf dem Gelände des Allrussischen Ausstellungszentrums in Moskau, siehe Brunnen der Völkerfreundschaft (Moskau)